Берёзовый — посёлок в Мысковском городском округе Кемеровской области России.

История 
Входил в Чувашинский сельсовет.

География 
Посёлок Берёзовый расположен в южной части Кемеровской области и находится на слиянии ручьев Березовый и Полгашты, образующих исток реки Мзас, являющейся левым притоком р. Мрассу.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Медвежья

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности населения в 8 жителей

Инфраструктура 
Нет данных.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Примечания 

Населённые пункты Мысковского городского округа